Page blanche peut faire référence à :
 La Page blanche, revue de poésie et de littérature ;
 le syndrome de la page blanche, le blocage ressenti par l'écrivain devant sa page vierge ;
 les Pages blanches, l'annuaire des particuliers dans plusieurs pays ;
 Page Blanche, l'héroïne de la série de bande dessinée Les Conquérants de Troy ;
 La Page blanche, un téléfilm d'Olivier Assayas (1994) ;
 La Page blanche, un film de Murielle Magellan (2022).

Voir aussi